Les XXI championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Strasbourg en France du 10 au .

Participants 
Les pays suivants ont envoyé des gymnastes disputer cette compétition : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, Allemagne de l'Est, Finlande, France,  Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, URSS, Allemagne de l'Ouest et Yougoslavie.

Épreuves individuelles

Équipes 
Les pays qui ont participé à la compétition par équipe sont les suivants :

Résultats

Épreuves individuelles

Concours général individuel

Cerceau

Ballon

Massues

Ruban

Ensembles

Préliminaires

Finale

Tableau des médailles

Liens externes 

 Résultats sur www.rsg.net.

Notes et références 

1983
Gymnastique rythmique
Gymnastique rythmique 1983
Gymnastique rythmique Monde 1983
Rhénus
Rythmique Monde 1983
Championnat Monde Gymnastique rythmique
Rythmique Monde
Championnat Monde Gymnastique rythmique